Urzędów peut désigner :

Topnoymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lublin
 Urzędów, gmina mixte du powiat de Kraśnik 
 Urzędów, ville et chef-lieu de la gmina de même nom